Konfederacijski kup je međunarodno nogometno natjecanje, koje svake četiri godine organizira FIFA, u kojemu se natječu nacionalne nogometne reprezentacije. Na turniru se natječu osam ekipa, pobjednici kontinentalnih natjecanja (CAF, CONMEBOL, UEFA, AFC, OFC, CONCACAF), te svjetski prvak i domaćin. Na prvom Konfederacijskom kupu, odigranom 1992. u Saudijskoj Arabiji pobijedila je Argentina, a aktualni prvak je Njemačka, koja je naslov osvojio 2017. u Rusiji.

Rezultati

Finalisti

* = Domaćini

Strijelci

Najbolji strijelci

Igrači s najviše golova

Rezultati natjecanja

Sudjelovanja

1R: ispali u prvoj rundi
4.: 4. plasirani
3.: 3. plasirani
F: finalisti
P: prvaci
K: Kvalificirani

Ukupna statistika

Vanjske poveznice
Službena stranica